Чугуевка — топоним.

 Чугуевка — село в Приморском крае
 Чугуевка (аэродром) — военный аэродром Дальневосточного военного округа
 Чугуевка (река) (устар. Чуговка) — правый приток Северского Донца, протекающий через город Чугуев, Украина